Ferdinand I. je ime več vladarjev:

 Ferdinand I. Kastiljski, Veliki (ca. 1000-1065, vladal od 1037)
 Ferdinand I. Portugalski (1345-1383, vladal od 1367)
 Ferdinand I. Aragonski Pravični (1379-1416, vladal od 1412)
 Ferdinand I. Neapeljski (ca. 1424-1494, vladal 1458)
 Ferdinand I. Habsburški (1503-1564, kralj Ogrske in Češke od 1526, cesar 1556)
 Ferdinand I. Toskanski (1549-1609, vladal od 1604)
 Ferdinand I . Parmski (1751-1802, vladal od 1765)
 Ferdinand I. Siciljski (1751-1825, neapeljski kralj od 1759, kralj obeh Sicilji od 1816)
 Ferdinand I. Avstrijski (1793-1875, cesar 1835-1848)
 Ferdinand I. Bolgarski (1861-1948, princ 1887-1908, car 1908-1918)
 Ferdinand I. Romunski (1865-1927, vladal od 1914)